A Taça dos Campeões Europeus 1972–73 foi a décima oitava edição da Taça dos Campeões Europeus. O campeonato foi conquistada pela terceira vez consecutiva pelo Ajax em uma final contra a Juventus no Stadion FK Crvena Zvezda em Belgrado. A conquista do Ajax resultou no quarto campeonato consecutivo conquistado por uma equipe holandesa.

Primeira fase 

|}

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas de final 

|}

¹ Juventus venceu no número de gols fora de casa.

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
O Ajax ganhou por 5-2 no total.
O Real Madrid ganhou por 3-0 no total.
2-2 no agregado. A Juventus ganhou pelos gols fora de casa.
Derby County ganhou por 2-1 no total.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
O Ajax ganhou por 3-1 no total.
A Juventus ganhou por 3-1 no total.

Final

Artilheiros

Ligações externas 
 

1972–73
1972 no futebol
1973 no futebol